Kabinett Tito steht für folgende Regierungen der Demokratischen Föderativen Jugoslawien:

 Kabinett Tito I 
 Kabinett Tito II 
 Kabinett Tito III 
 Kabinett Tito IV 
 Kabinett Tito V 
 Kabinett Tito VI